Bergbladspeurder
 Bruinkeelbladspeurder
 Bruinstuitbladspeurder
 Chiriquíbladspeurder
 Donkervleugelbladspeurder
 Dunbekbladspeurder
 Geelbrauwbladspeurder
 Geelkapbladspeurder
 Gestreepte bladspeurder
 Gevlekte bladspeurder
 Haakbekbladspeurder
 Kaneelstuitbladspeurder
 Kuifbladspeurder
 Lichtensteins bladspeurder
 Novaes' bladspeurder
 Olijfrugbladspeurder
 Oostelijke bosbladspeurder
 Parábladspeurder
 Pernambucobladspeurder
 Roestrugbladspeurder
 Roodkopbladspeurder
 Roodkruinbladspeurder
 Roodnekbladspeurder
 Roodstaartbladspeurder
 Roodstuitbladspeurder
 Roodvleugelbladspeurder
 Rosse bladspeurder
 Santamartabladspeurder
 Schubkeelbladspeurder
 Ucayalibladspeurder
 Westelijke bosbladspeurder
 Witbrauwbladspeurder
 Witkeelbladspeurder
 Witkraagbladspeurder
 Witoogbladspeurder
 Zwartkapbladspeurder